Иовский — русская фамилия.

Известные носители:
 Иовский, Александр Алексеевич (1796—1857) — русский химик, фармацевт и фармаколог.
 Иовский, Пётр Алексеевич (1798 — после 1836) — русский юрист.